Gmelin puede referirse a:

 Carl Christian Gmelin (1762 - 1837), botánico y naturalista alemán. Abreviatura de autor: en botánica ; en zoología 
 Johann Friedrich Gmelin (1748 – 1804), naturalista y químico alemán. Abreviatura de autor: en botánica ; en zoología 
 Johann Georg Gmelin (1709 - 1755), naturalista, botánico y geógrafo alemán. Abreviatura de autor: 
 Samuel Gottlieb Gmelin (1744 - 1774), médico, botánico, ornitólogo y explorador alemán. Abreviatura de autor: en botánica ; en zoología 
 Christian Gmelin (1792 - 1860), químico y mineralogista alemán.
 Leopold Gmelin (1788 - 1853), químico y naturalista alemán.